

Кизилярово — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Кизилярово — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан

Див. також 
 Новокизилярово